«On Top of Old Smoky» — американская народная песня, возникшая предположительно в Аппалачи и получившая статус фолк-стандарта вскоре после того, как 21 февраля 1951 года его — в аранжировке Пита Сигера — записали The Weavers. Сингл «On Top of Old Smoky», выпущенный Decca Records (каталоговый номер — 27515), поднялся до #2 в Billboard Charts и дважды возглавлял списки бестселлеров журнала Cash Box, разойдясь более чем миллионным тиражом.

В 1953 году вышел фильм-вестерн того же названия с «поющим ковбоем» Джином Отри в главной роли.

Издания (The Weavers) 
 1953 — American Folk Songs for Children (Prism Leisure)
 1957 — Greatest Hits (Vanguard Records)
 1963 — The Reunion at Carnegie Hall, 1963, Pt. 2 (Vanguard)
 1970 — The Weavers on Tour (Vanguard Records)
 1988 — Your Hit Parade: 1951 (Time/Life Music)
 1992 — Wasn’t That a Time! (Warner Reprise Video)
 1993 — Wasn’t That a Time! (Vanguard)
 1994 — Kisses Sweeter Than Wine (Omega Classics)
 1995 — Marianne (Bear Family)
 1996 — The Best of the Decca Years (MCA Records)
 1997 — Best of the Weavers (Vanguard)
 1997 — The Best of the Weavers (Half Moon)
 2001 — Best of the Vanguard Years (Vanguard)
 2002 — Hits of '51 (ASV)
 2004 — Fabulous Fifties, Vol. 2 (WEA Box Set, WEA International)
 2004 — They $Old a Million (K-Tel)
 2004 — Wasn’t That a Time?: The Best of the Weavers (Universal International)
 2005 — America’s Greatest Hits, Vol. 2: 1951 (Acrobat)
 2005 — Too Young: Hits of the '50s (Essential Gold)
 2006 — Pete Seeger: The Weavers (Box Set, Goldies)
 2008 — Musical Memories: Hits of the 50’s (Hallmark Recordings UK)

Список исполнителей 
 A La Carte (Rockin' Oldies, 1983)
 ABBA (Opus 10,)
 The Cliff Adams Singers (Sing Something Simple Collection: As Time Goes By, 2000)
 Rex Allen (Mister Cowboy, 1959)
 Alshire Singers (American Folklore, 1990)
 Eddy Arnold (There’s Been a Change in Me, 1951—1955, 2008)
 Gene Autry (Always Your Pal, Gene Autry, 1998)
 The Bel-Airs (Origins of Surf Music, 1987)
 Harry Belafonte (Midnight Special, 1962)
 Al Caiola (20 Legendary Tracks)
 The Chipmunks (Chipmunks Songbook, 1962)
 Bing Crosby (Radio Years 1987)
 Dick Curless (Tombstone Every Mile, 1996)
 Dr. Bob (Beginner Guitar, Vol. 2, 2007)
 The Easy Riders (Marianne, 1995)
 Percy Faith (Percy Faith Orchestra, 2002)
 Guy Faux (Sweet Dreams, 2004)
 Flatt & Scruggs (Earl Scruggs: His Family and Friends/Nashville Airplane, 2000)
 Red Foley (Let’s All Sing With Red Foley, 1959)
 Connie Francis (Sings Folk Song Favorites, 1961)
 Jim Gibson (Songs of the South, 1996)
 Terry Gilkyson (Folk Legends, 2005)
 Golden Gate Quartet (Complete Works in Chronological Order, Vol. 6: 1949—1952, 2000)
 Good Old Boys (Frank Wakefield and the Good Old Boys, 1992)
 Grant Green (Goin' West, 1962)
 Wilbert Harrison (Lovin' Operator, 1985)
 The Hi-Lo’s (Hi-Lo’s on Reprise, 2002)
 Hit Company (Kids Party Fun, 2008)
 Hit Crew (60 Greatest Classic Rock & Folk, 2005)
 Burl Ives (Radio Years, Vols. 1 & 2, 1987)
 Carmell Jones (Mosaic Select: Carmell Jones, 2003)
 Paul Kelly (Unleashed on America, 2006)
 Anita Kerr Singers (Nashville Stars on Tour, 2007)
 Dan Kidd (Dan Kidd Plays 24 Country Memories on His Guitar)
 John Kovac (For the Young at Harp, 2008)
 Harold Land (Complete Studio Recordings, 2006)
 Nikki Loney (You Are My Sunshine, 2007)
 Russell McCullough, Jr. (Mississippi Traditional, 2007)
 Mary Behan Miller (American Pie, 2006)
 Mitch Miller (Folk Songs Sing-Along with Mitch, 1959)
 Montana Slim (Wilf Carter, 1994)
 Morris Brothers (Foggy Mountain Breakdown, 2004)
 Tony Mottola (Plays Country & Western Songs, 1961)
 Nashville Banjos (30 Banjo Classics, 1999)
 Nashville Pianos (30 Piano Classics, 2000)
 New Riders of the Purple Sage (Oh, What a Mighty Time, 1975)
 Odetta (Ballad For Americans/Odetta At Carnegie Hall, 2002)
 Sid Phillips (Sid Phillips and His Band, 2007)
 Jack Pleis (I Play the Songs the Whole World Sings, 1976)
 Elvis Presley & Terry Gilkyson (Follow That Dream, 1962)
 The Rhythmaires (Wayfaring Stranger, 2005)
 Sylvain Richard (Country Oldies, Vol. 2)
 Matthew Sabatella (Ballad of America, Vol. 2: America Singing, 2006)
 Vic Schoen (Groups Sing: From the Big Band Era and Beyond, 2002)
 Earl Scruggs (Earl Scruggs: His Family and Friends, 1972)
 Pete Seeger (Folk Songs for Young People, 1959)
 Slaw (Snakes & Ladders, 2002)
 Hugo Strasser (Wie ein Traum, 1998)
 Bobby Sykes (Country Classics: Made in Nashville, 2006)
 Jeff Taylor (Country Steel Guitar, 2003)
 Tennessee Riders (Best of Country, 1999)
 The Thunder and Lightning (Country and Western Super Hits, 2008)
 Fred Waring & His Pennsylvanians (To You Forever, 2004)
 The Weavers (America’s Greatest Hits Vol. 2: 1951, 2005)
 Josh White (From New York to London, 2002)
 Hank Williams (Unreleased Recordings, 2008)

Достижения в чартах

Примечания 

Народные песни США